

Personnalités 

 Aurèle Itoua-Atsono (née en 1982), handballeuse internationale congolaise ;
 Bruno Itoua (né en 1956), homme politique congolais, ministre, président de société ;
 Hervé Itoua (né en 1942), évêque congolais.